Asteriscium — рід квіткових рослин родини окружкових (Apiaceae). Містить 9 видів, що поширені у помірному поясі Південної Америки.

Види 
 Asteriscium aemocarpon Clos
 Asteriscium argentinum Chodat & Wilczek
 Asteriscium chilense Cham. & Schltdl.
 Asteriscium closii (Kuntze) Mathias & Constance
 Asteriscium famatinense Hieron. & H.Wolff
 Asteriscium fimbriatum Speg.
 Asteriscium glaucum Hieron. & H.Wolff
 Asteriscium novarae Constance & Charpin
 Asteriscium vidalii Phil.

Примітки 

Окружкові
Роди квіткових